Een verkeersweg:
 N375 (België)
 N375 (Frankrijk)
 N375 (Nederland), zie Provinciale weg 375
 N375 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing